Wertenstein ist der Nachname von:
 Ludwik Wertenstein (1887–1945), polnischer Physiker
 Wanda Wertenstein (1917–2003), polnische Filmkritikerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Tochter von Ludwik Wertenstein

Siehe auch:
 Werthenstein, eine politische Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz